Константин Гонтарь:
 Гонтарь, Константин Александрович (род. 1930) — Герой Социалистического Труда.
 Гонтарь, Константин Михайлович (1921—2003) — Герой Советского Союза, подполковник.